

Patronyme 

 Philippe de Courcillon de Dangeau (1638-1720), militaire, diplomate et mémorialiste français ;
 Louis de Courcillon de Dangeau (1643-1723), son frère, homme d'Église et grammairien français.

Toponyme 

 Dangeau, commune française d’Eure-et-Loir ;
 Dangeau, ancienne commune française d’Eure-et-Loir ;
 Rue Dangeau, voie française du de Paris.